Гнауа:

 Гнауа — этническая группа в Марокко и Алжире. Потомки чернокожих рабов с юга Сахары.
 Гнауа — смесь африканских, берберских и арабских религиозных песнопений и ритмов.